Méray může být:

příjmení
 Charles Méray (1835–1911) – francouzský matematik
 Opika von Méray Horváth (1889–1977) – maďarská krasobruslařka

 Sema Meray (* 1968) – německá herečka tureckého původu

ostatní
 Méray Motorkerékpárgyár – maďarský výrobce automobilů a motocyklů